Hahn [hán] může znamenat:

příjmení
 Archie Hahn (1880–1955) – sportovec, atlet-sprinter
 Bonaventura Hahn (1540?–1602) – katolický duchovní, vratislavský biskup
 Carl Hahn (1926–2023) – německý manažer a podnikatel (předseda představenstva společnosti Volkswagen)
 Carl Wilhelm Hahn – německý zoolog
 Erwin Hahn (1921–2016) – americký fyzik
 Eva Hahnová (* 1946) – česká historička, zaměřená na česko-německé dějiny a vztahy
 Friedrich von Hahn – německý astronom
 Gerhart Hahn – režisér
 Gerhard Hahn – lékař, diabetolog
 Hans Hahn (1879–1934), rakouský matematik
 Hans "Assi" Hahn – německý pilot
 Hilary Hahn (* 1979) – americká houslistka
 Chris Hahn – britský antropolog
 Joe Hahn (* 1977) – diskžokej
 Johannes Hahn (* 1957) – rakouský a evropský lidovecký politik
 Kathryn Hahn (* 1974) – americká herečka
 Kurt Hahn (1886–1974) – německý učitel, spoluzakladatel organizace Outward Bound
 Ladislav Hahn (1953) – český fotbalista
 Peter Hahn – automobilový závodník
 Otto Hahn (1879–1968) – německý chemik, nositel Nobelovy ceny
 Otto Hahn (politik) (1888–?) – československý německojazyčný politik a poslanec
 Scott Hahn (* 1957) – americký katolický teolog a apologeta

jiné významy
 Hahn (planetka)
 Hahnova–Banachova věta z oblasti funkcionální analýzy

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení